Чемпионат Удмуртской Республики — любительская мини-футбольная лига в Удмуртии. Высшим дивизионом является Высшая лига. Победитель Высшей лиги считается чемпионом Удмуртии. За Высшей лигой следуют Первая лига, Вторая «А» лига и Вторая «Б» лига. Руководство соревнованием осуществляет Ассоциация мини-футбола Удмуртии.

Участники сезона 2022-23 
 СТМ-Удмуртнефть (Ижевск)
 Кристалл (Ижевск)
 Делин (Ижевск)
 КПРФ (Ижевск)
 ИжСМК (Ижевск)
 Прогресс (Ижевск)
 ИжГСХА (Ижевск)
 ELITECH-УдГУ (Ижевск)
 Генерал-Авто (Ижевск)
 УЭСК (Ижевск)
 УРАЛ (Ижевск)
 Хурма (Ижевск)

Таблица чемпионов Удмуртии

Итого 
 УПК (Ижевск): 4 (2007 весна, 2007 осень, 2008 весна, 2008 осень)
 Кристалл (Ижевск): 4 (2009 осень, 2011 осень, 2012 весна, 2017-18)
 СТМ-Удмуртнефть (Ижевск): 3 (2019-20, 2020-21, 2021-22)
 ПНГС-УдГУ (Воткинский район):3 (2009 весна, 2010 весна, 2010 осень)
 Белый пароход (Ижевск): 2 (2004 весна, 2005 осень)
 Атлантида-Увинская жемчужина (Ижевск): 2 (2004 осень, 2005 весна)
 УдГУ-Ижторгметалл (Ижевск): 2 (2006 весна, 2011 весна)
 Делин (Ижевск): 2 (2006 осень, 2018-19)
 УдГУ (Ижевск): 2 (2012 осень, 2013 весна)
 Пан-ветеран (Ижевск): 2 (2013-14, 2014-15)
 ДЮГ (Ижевск):1 (2015-16)
 NOVA:(Ижевск):1 (2016-17)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Спортивные соревнования в Удмуртии
Соревнования по мини-футболу в России